Le Soleil (читається як «Льо Солей», у перекладі з французької — «Сонце») — назва кількох франкомовних газет:

 Le Soleil (Квебек) видається у місті Квебек, столиці провінції Квебек (Канада).
 Le Soleil (Сенегал) видається у місті Дакар, столиці Сенегалу.